Edward Brongersma (1911-1998), un juriste et homme politique néerlandais.
 Leo Brongersma (1907-1994), un zoologue et herpétologiste néerlandais.
 Titia Brongersma (1650-1700), une poétesse d'origine frisonne.